Untergrünbach ist der Name folgender Orte:

 Untergrünbach (Rohr in Niederbayern), Ortsteil von Rohr in Niederbayern, Landkreis Kelheim, Bayern
 Untergrünbach (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft von Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich